Der Begriff V52 oder V 52 bezeichnet:

 DB-Baureihe V 52, deutsche Schmalspur-Diesellokomotive
 Vestas V52-850, dänische Windkraftanlage, siehe Vestas Wind Systems

V52